Dschungel, Dschungel! (Originaltitel: Jungle Junction) ist eine britische Animationsserie für Vorschulkinder, die zwischen 2009 und 2012 produziert wurde.

Handlung 
Die Handlung dreht sich um Tiere, die als Fahrzeuge leben und arbeiten. Sie leben in einer idyllischen grünen Städtchen am Flussufer und achten daher auch auf Natur- und Umweltschutz. So ist Sausi beispielsweise ein Schweinchen, das als Kurier unterwegs ist und L-K-Fant, eine Mischung aus Elefant und LKW, der einen Lieferservice betreibt. Weitere Charaktere sind u. a. der Ringelschwanz-Verkehrsexperte Bongo, das Schulbus-Flusspferd und der Nashorn-Krankenwagen. Gemeinsam mit den anderen Stadtbewohner bestreiten sie viele Abenteuer und stellen sich ihren Problemen. Dabei wird das Geschehen durch Musik begleitet und den Kinder ein spielerisch gezeigt wie man sich im Straßenverkehr verhalten soll.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2009 und 2012 in Großbritannien produziert. Dabei sind 2 Staffeln mit 45 Folgen entstanden. Die Produktion übernahm Spider Eye Limited. 

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 5. April 2010 auf Playhouse Disney statt. Die Erstausstrahlung im Free-TV erfolgte am 30. August 2010 auf Super RTL. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls im Disney Channel und auf Disney Junior.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Verkehrspädagogik
Disney Junior